Площадка № 1 или «Гагаринский старт» — пусковая площадка на космодроме «Байконур», с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с лётчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.

21 августа 1957 года с площадки осуществлён первый успешный пуск МБР Р-7. 4 октября 1957 года — запуск первого ИСЗ. Площадка часто использовалась в СССР для пилотируемых и беспилотных заданий с помощью ракет-носителей семейства Р-7, созданных на основе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Сейчас находится в управлении Роскосмоса, неся основную нагрузку по запуску пилотируемых кораблей «Союз» и беспилотных грузовых кораблей «Прогресс» к Международной космической станции.

14 мая 2018 года появилась информация, что запланирован вывод пусковой площадки из эксплуатации и перевод её в режим консервации.

С 2017 по 2019 годы с площадки осуществлялись запуски только РН «Союз-ФГ». После запуска последнего «Союза-ФГ» 25 сентября 2019 года стартовая площадка закрылась на модернизацию для пусков РН «Союз-2».

Модернизировать стартовую площадку не планируется из-за недостатка финансированияː
«Наши надежды на то, что в триумвирате Россия-Казахстан-ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом… Думаю, что пока „Гагаринский старт“ будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укором тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов».

История 
Стартовая площадка для первого в мире полёта человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на корабле «Восток-1» в 1961 году, была названа Площадкой № 1.

17 марта 1954 года Совет Министров СССР дал указания нескольким министерствам к 1 января 1955 года выбрать место для строительства полигона для испытаний ракеты Р-7. Специальная рекогносцировочная комиссия рассмотрела несколько возможных географических регионов и выбрала Тюратам в Казахской ССР. Этот выбор был утверждён 12 февраля 1955 года Советом Министров, окончание строительства нового полигона было намечено на 1958 год.

Работы по строительству Полигона № 1 начались 20 июля 1955 года силами саперов. Днём и ночью на площадке работало более 60 мощных грузовиков; в день выкапывалось и вывозилось 15 000 кубических метров земли, а общий объём перемещаемого грунта оценивался в 750 000 кубических метров. В зимний период для земляных работ широко использовалась взрывчатка. К концу октября 1956 года были завершены все основные здания и монтаж инфраструктуры для испытаний межконтинентальной ракеты Р-7. Оперативно был построен монтажно-испытательный корпус названный «Площадка № 2», от него была проложена специальная железная дорога к пусковой «Площадке № 1».

К апрелю 1957 года все оставшиеся работы были завершены, и площадка была готова к пускам.

Ракета Р-7 совершила свой первый полёт с «Площадки № 1» 15 мая 1957 года. 4 октября 1957 года с площадки был произведён запуск первого в мире искусственного спутника Земли «Спутник-1». Впоследствии с площадки были осуществлены пилотируемые космические полёты: полёт Юрия Гагарина, полет Валентины Терешковой и множество других пилотируемых космических полётов, включая все советские и российские пилотируемые полёты на орбитальную станцию «Мир».

С 1957 по 1966 год с площадки, помимо запусков космических аппаратов, осуществлялись тренировочные запуски стратегических межконтинентальных баллистических ракет военного назначения. К 2000-м годам с площадки было произведено более 400 пусков. 2 сентября 2015 года состоялся 500-й запуск с этой площадки ракеты-носителя «Союз ТМА-18М».

В 1961 году в связи с растущим графиком запусков советской космической программы на Байконуре была открыта схожая по конструкции площадка ЛК-31/6. «Площадка № 1» была основной площадкой для пилотируемых запусков, а с ЛК-31/6 периодически осуществлялись полёты транспортных кораблей «Союз». В первые годы своего существования площадка несколько раз подвергалась существенным разрушениям в результате взрывов ракет-носителей.

По состоянию на 2021 год последней аварией, произошедшей на площадке или рядом с ней, была попытка запуска корабля «Союз Т-10-1» в сентябре 1983 года, закончившаяся катастрофой, когда ракета-носитель загорелась во время предстартовой подготовки и взорвалась, нанеся серьёзный ущерб, в результате чего «Площадка № 1» почти на год вышла из строя.

В 2019 году «Гагаринский старт» провёл два последних запуска с экипажем в июле и сентябре перед запланированной модернизацией ракеты «Союз-2», первый запуск которой запланирован на 2023 год. Вместо «Гагаринского старта» для полётов с экипажем будет использоваться новая ракета «Союз-2», которая запускается с площадки ЛК-31/6.

Последним полётом с «Гагаринского старта» стал «Союза МС-15» к МКС, стартовавший 25 сентября 2019 года.

Список некоторых запусков 
К 1988 году с Гагаринского старта было запущено более 250 ракет.

В таблице ниже указаны некоторые из запусков. Дата указывается исходя из точного времени пуска по Московскому декретному (зимнему) времени.

Галерея

Примечания

См. также 
 Площадка 31 (Байконур)
 «Испытание ракетно-космической техники — дело моей жизни» События и факты  — А. И. Осташёв, Королёв, 2001 г.

Ссылки 
 
 
 Об испытаниях ракеты Р-7 вспоминает известный испытатель фирмы С. П. Королёва, Лауреат Ленинской и Государственной премий  Аркадий Ильич Осташёв // Социально-просветительный портал «Труженики космоса»
 

Пусковые площадки Байконура
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры
Объекты, названные в честь Юрия Гагарина